Die All-Ireland Senior Football Championship 2021 war die 134. Austragung der All-Ireland Senior Football Championship, dem wichtigsten Gaelic-Football-Wettbewerb der durch die Gaelic Athletic Association organisiert wird. Im Finale setzte sich Tyrone mit 2-14 zu 0-15 gegen Mayo durch.

Format 
Auf Grund der COVID-19-Pandemie wurde das Format angepasst.

Provincial Championships

Connacht Senior Football Championship

Halbfinale

Finale

Leinster Senior Football Championship

Erste Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Munster Senior Football Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Ulster Senior Football Championship

Erste Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

All-Ireland Senior Hurling Championship

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Gaelic-Football-Wettbewerb
Sportsaison 2021
Sportveranstaltung in Irland
Gaelic Football (Irland)